Kingmaker (bordspel), een bordspel uit 1974
 Kingmaker (band), een Britse indierockgroep uit de jaren negentig
 King Maker (televisieserie), een televisieserie van de omroep TVB uit 2012
 Kingmaker (lied), een lied van de Amerikaanse trashmetalband Megadeth uit 2013
 The Kingmaker, een documentaire uit 2019 over Imelda Marcos van regisseuse Lauren Greenfield